K88 ou K.89 est un sigle qui peut faire référence à :
 K.89 (Kyrie en sol majeur pour cinq soprani), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 89, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres